Nabk steht für:
 An-Nabk, Stadt in Rif Dimaschq, Syrien

NABK steht für:
 Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz

Abkürzung